Iron Sky (Mega City Four), een nummer van Mega City Four uit 1993
 Iron Sky (2012), een Finse satirische sciencefictionfilm uit 2012, geregisseerd door de Timo Vuorensola
 Iron Sky: Invasion, een spel, gebaseerd op deze film
 Iron Sky: The Coming Race, de sequel, uit 2018
 Iron Sky (Paolo Nutini), een nummer van Paolo Nutini uit 2014, van het album Caustic Love